Etelvoldo Pascolini – generale italiano
 Paola Pascolini – sceneggiatrice italiana
 Stefano Pascolini – ammiraglio italiano